Трофе де гримпёр () — женская шоссейная однодневная велогонка, проходившая по территории Франции с 1990 по 2009 год.

История 
Впервые гонка прошла в 1990 году. После этого последовал 10-летний перерыв. В 2000 году с созданием женского Кубка Франции гонка была возобновлена и стала проходить ежегодно.

В 2009 году гонка прошла в последний раз. С 2011 года вместо неё организаторы направили свои усилия на проведения многодневки Рут де Франс феминин

Маршрут гонки проходил в регионе Иль-де-Франс в окрестностях Шантелуп-ле-Винь. Протяженность дистанции составляла около 60 км. Организатором выступала Routes et Cycles которая была создана Жозетт Леллио, дочерью Жана Леллио организатора нескольких велогонок.

Рекордсменом с пятью победами стала француженка Жанни Лонго.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 Трофе де гримпёр (женская) на Cycling Archives

Велогонки среди женщин